Тампико Алто има више значења:

 Општина Тампико Алто (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тампико Алто (Тампико Алто, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику